Ejército blanco puede referirse a:

El brazo militar del Movimiento Blanco, la coalición de fuerzas antibolchevique en la Guerra Civil Rusa (1917-1923).
La Guardia Blanca, que en Finlandia constituyó el núcleo del Ejército blanco, las fuerzas armadas del gobierno durante la guerra civil finlandesa (1918).
La Guardia Nacional de Arabia Saudí (Arabia Saudí).
La Guardia Nacional de Kuwait (Kuwait).
 Ejército blanco, película de 1959 dirigida por Francisco de Borja Moro.